L'Abbasi è un'antica moneta della Persia.

Geografia 
Iran
 Abbasi – villaggio nella provincia di Bushehr
 Abbas Yales-e Yek (anche conosciuto come Abbasi) – villaggio del Khūzestān
 Abbasi – villaggio dello Shahrestān di Aligudarz
 Abbasi – villaggio dello Shahrestān di Dowreh

Altro 
 Ali Abbasi – presentatore scozzese di origini pachistane
 Anoushay Abbasi – attrice e modella pachistana
 Aram Abbasi – calciatore iraniano
 Shahid Khaqan Abbasi – politico pachistano
 Forough Abbasi – sciatore iraniano
 Mohammadreza Abbasi – calciatore iraniano
 Mehtab Abbasi – politico pachistano
 Shahab Abbasi – attore iraniano
 Soulmaz Abbasi – vogatore iraniano
 Tanveer Abbasi – poeta pachistano
 Ansar Abbasi – giornalista pachistano